Te sigo amando steht für:

 Te sigo amando (Lied), Lied des mexikanischen Singer-Songwriters Juan Gabriel aus dem Jahr 1979;
 Te sigo amando (Telenovela), mexikanische Fernsehserie aus den Jahren 1996/97, in der unter anderem die international bekannte Schauspielerin Katy Jurado mitgewirkt hat.